Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Berlin (Alabama)
 Berlin (Connecticut)
 Berlin (Georgia)
 Berlin (Illinois)
 Berlin (Indiana)
 Genevra (Kalifornia), régi neve Berlin volt
 Berlin (Kansas)
 Berlin (Kentucky)
 Berlin (Maryland)
 Berlin (Massachusetts)
 Németország
Berlin, főváros és tartomány
Kelet-Berlin (Ost-Berlin, Ostberlin) a megszállt Berlin keleti (szovjet) része
Nyugat-Berlin (West-Berlin, Westberlin), a megszállt Berlin nyugati (amerikai–brit–francia) része
Egyéb
Berlin (együttes), USA